Александр Чернецкий: Чернецкий, Александр Владимирович (род. 1966) — рок-музыкант.
 Чернецкий, Александр Степанович (род. 1984) — украинский борец греко-римского стиля.